Australia
 New Quay – area di Melbourne Docklands

Irlanda
 New Quay – località della contea di Clare

Regno Unito
 New Quay – località del Ceredigion (Galles)
 New Quay – porto abbandonato nel Devon (Inghilterra)
 New Quay – strada di Liverpool (Inghilterra)

Voci similari
 Newquay